Malsa et Malså sont des noms propres qui peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Garcin Malsa (1942-), homme politique martiniquais ;
 Mickaël Malsa (1995-), footballeur martiniquais ;

Toponyme 

 , colline située dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouzau Maroc.

Hydronyme 
 , rivière norvégienne située dans Comté de Nord-Trøndelag.

Zoologie 
 , espèce de ver rond de la famille des .

Finois 
 mälsä est un adjectif familier en finnois qui signifie « barbant » (ennuyant).

Patronyme français
Patronyme martiniquais